Ladenhüter steht für:
 schlecht verkäufliche Ware, siehe Warenrotation #Langsamdreher
 eine US-amerikanische Filmkomödie, siehe Der Ladenhüter

Siehe auch:

 Die Ladenhüterin, Roman von Sayaka Murata (2016)